Панза Кола има више значења:

 Панза Кола (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Панза Кола (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику